Toto je seznam nejčastějších ženských jmen v Chorvatsku. Zahrnuje 200 nejčastějších jmen. Údaje jsou aktuální k roku 2014.

Reference 

Ženská jména
Chorvatské seznamy